Андреев може да се отнася за:

Хора 
 Александър Андреев (1879 – 1971), български скулптор
 Александър Андреев (1883 – 1928), български революционер
 Ангел Андреев (1867-?), български революционер
 Андрей Андреев, няколко души с това име
 Богомил Андреев (1891 – 1939), български режисьор и актьор
 Веселин Андреев (1918 – 1991), български поет
 Владимир Андреев (р. 1954), български режисьор и актьор
 Георги Андреев, няколко души с това име
 Иван Андреев – виж пояснителната страница
 Игор Андреев (р. 1983), руски тенисист
 Константин Андреев (р. 1952), български дипломат
 Красимир Андреев (р. 1935), български диригент
 Михаил Андреев (1911 – 1978), български юрист и историк
 Найден Андреев (1945 – 2013), български композитор
 Никола Андреев, няколко души с това име
 Петър Андреев (1879 – 1912), български революционер

Географски обекти 
 Андреев нунатак – рид в Антарктика

Български фамилни имена
Руски фамилни имена